Мбвана Али Саматта (; род. 7 января 1992 года в Дар-эс-Салам) — танзанийский футболист, нападающий турецкого клуба «Фенербахче» и национальной сборной Танзании. Выступает на правах аренды в бельгийском клубе «Антверпен».

Клубная карьера 
Перешёл из академии клуба «Африкан Лайон» в танзанийский клуб «Симба» в 2010 году. Продуктивно провёл сезон в новом клубе и обратил на себя внимание «ТП Мазембе», куда вскоре и ушёл. Со временем стал одним из лидеров конголезского клуба, а также одним из лучших его бомбардиров, внеся весомый вклад в три последних чемпионства «ТП Мазембе». К 2015 году Саматта вырос в звезду континентального масштаба, выиграв вместе со своим клубом Лигу чемпионов КАФ и получив приз африканскому футболисту года среди тех, кто выступает в Африке.

«Генк» 
В январе 2016 года Саматта за 750 тыс. евро перешёл в бельгийский «Генк».

23 августа 2018 года оформил хет-трик в матче против «Брондбю» в раунде-плей офф квалификации Лиги Европы (5:2).

В сезоне 2018/19 чемпионата Бельгии Саматта забил 23 мяча и выиграл вместе с «Генком» чемпионство.

«Астон Вилла» 
20 января 2020 года Саматта подписал 4,5-летний с клубом Английской Премьер-лиги «Астон Вилла». Он стал первым танзанийцем в истории АПЛ. Сумма трансфера составила 8,5 млн. фунтов. Саматта дебютировал за клуб спустя 8 дней в ответном полуфинальном матче кубка Английской лиги против «Лестер Сити» (2:1) и вышел вместе с новым клубом в финал турнира.

1 февраля 2020 года забил свой первый мяч в чемпионате за «Астон Виллу», потерпев поражение от «Борнмута» (2:1). Это сделало его первым игроком из Танзании, который сыграл, а затем забил в Английской Премьер-лиге.

«Фенербахче» 
25 сентября 2020 года танзанийский нападающий присоединился к клубу Турецкой Суперлиги «Фенербахче». Саматта был арендован до конца сезона 2020/21 с правом обязательного выкупа летом 2021 года. Дебютировал 27 сентября в Межконтинентальном дерби (0:0), выйдя на замену на 66' минуте. 3 октября вышел в стартовом составе в матче против «Фатих Карагюмрюка» и оформил дубль (2:1).

1 июля 2021 года перешел в турецкий клуб на постоянной основе по сделке, стоимостью порядка 6 миллионов евро. В «Фенербахче» Саматта будет выступать под 15 номером.

Карьера в сборной 
За национальную сборную Танзании Мбвана дебютировал 9 февраля 2011 года в матче против сборной Палестины. С тех пор он регулярно вызывается в сборную.

Летом 2019 года на Кубке африканских наций в Египте, Саматта был вызван в состав своей национальной сборной. Во втором матче против Кении он на 40-й минуте забил гол, а его команда уступила 2:3.

Стиль игры 
Саматта — универсальный нападающий. Он отличается высокой скоростью, грамотным выбором позиции, умением держать мяч и бороться за верховые мячи. Слабой его стороной является игра левой ногой.

Достижения

Командные 
 «ТП Мазембе»
 Победитель Лиги чемпионов КАФ: 2015
 Чемпион ДР Конго (3): 2012, 2013, 2014
 Обладатель Суперкубка ДР Конго (2): 2013, 2014
 «Генк»
 Чемпион Бельгии: 2018/19

Личные 
 Африканский футболист года (среди выступающих в Африке): 2015

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Танзании
Игроки сборной Танзании по футболу
Игроки ФК «Симба» Дар-эс-Салам
Игроки ФК «ТП Мазембе»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Антверпен»